Гимназическая площадь () — историческая площадь в Деснянском районе Чернигова, на территории Детинца, в составе парка культуры и отдыха имени М. М. Коцюбинского.

История 
Гимназическая площадь известна с начала 19 века. На ней были построены дом губернатора, дом дворянских собраний, реконструирован дом архиепископа для административных нужд. В тот же период севернее дома дворянских собраний возле бывших Погорелых (Николаевских) ворот было возведено здание, где изначально располагалась почтовая станция, а затем — губернское казначейство. В 1900 году на площади был установлен памятник А. С. Пушкину. 30 апреля 2022 года памятник А. С. Пушкину был демонтирован силами 119-й бригады территориальной обороны Чернигова и передан в исторический музей, согласно сообщению Черниговского отделения украинского издания «Суспільне».

Описание 
Гимназическая площадь расположена на территории Детинца: восточнее Спасо-Преображенского и Борисоглебского соборов. Сейчас площадь в составе парка культуры и отдыха имени М. М. Коцюбинского.

Памятники архитектуры, истории и монументального искусства: 
 памятник А. С. Пушкину (1900) — демонтирован — монументального искусства местного значения
 Мстиславская улица дом № 2 — дом архиепископа (19 век, 1788, 1972) — архитектуры национального значения и истории местного значения
 Музейная улица дом № 4 — дом губернатора (1805-1806, 19-20 века) — архитектуры национального значения; дом 1-й классической мужской гимназии — истории местного значения
 Музейная улица дом № 6 — дом женской гимназии (1899) — архитектуры местного значения; дом бывшей женской гимназии, в которой в 1904-1911 годы училась С. И. Соколовская — участница борьбы за власть советов — истории местного значения
 Музейная улица дом № 6А — дом дворянского собрания (1859-1870) — утрачен
 Музейная улица дом № 8 — дом почтовой станции губернского казначейства (19 век) — архитектуры местного значения

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 162 ГІМНАЗИЧНА  ПЛОЩА

Площади Чернигова